A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz női egyes versenyszámát augusztus 6−13. között rendezték meg. A címvédő az amerikai Serena Williams volt, aki azonban a harmadik körben vereséget szenvedett az ukrán Elina Szvitolinától, és így nem tudta megvédeni címét.

Az olimpiai bajnoki címet nagy meglepetésre a Puerto Ricó-i Mónica Puig nyerte, aki a döntőben 6–4, 4–6, 6–1-re verte a második kiemelt német Angelique Kerbert. Ezzel Puerto Rico történetének első olimpiai aranyérmese lett. A bronzérmet a cseh Petra Kvitová szerezte meg.

Az indulásra jogosult versenyzők 
A zika-vírus miatt több élvonalbeli versenyző visszalépett a versenytől, köztük a román Simona Halep, valamint a cseh Karolína Plíšková. Az egyébként kvalifikációt szerzett versenyzők közül ugyancsak távol maradt az olimpiától Marija Sarapova, akit tiltott szer használata miatt tiltottak el a versenyzéstől, és fellebbezése ügyében a Sport Döntőbíróság csak szeptemberben dönt, és a fehérorosz Viktorija Azaranka is, aki július 15-én jelentette be, hogy terhessége miatt ideiglenesen felfüggeszti versenyzését. A június 6-i világranglista 8. helyezettje, a svájci Belinda Bencic július 27-én jelentette be, hogy korábbi sérülése nem jött teljesen rendbe, ezért kihagyja az olimpiai játékokat.

Az előre meghatározott kvalifikációs szabályok alapján, a visszamondások figyelembe vételével az ITF 2016. július 19-én közzétett listája szerint az alábbi versenyzők indulhattak az olimpián. A világranglistán elért helyezés alapján kvalifikációra jogosult, de valamilyen ok miatt nem indult versenyzők a táblázatban színezéssel jelölve. A védett ranglistával (PR) rendelkező versenyzők a védett helyezésük szerinti helyre lettek besorolva.

Megjegyzásek:

* Kizárólag a körmérkőzéses zónaversenyek évei a négyéves olimpiai ciklus alatt
† Beleértve a 2012. évi Fed-kupa világcsoport döntőt.
‡ Francesca Schiavone, mint korábbi Grand Slam győztes szabadkártyát kapott, de nem kívánt élni a lehetőséggel. Helyette a kínai Vang Csiang indulhat az olimpián.

Versenyidőpontok

Kiemeltek

Tábla 
 r = feladta (sérülés miatt)
 d = leléptetve
 w/o = az ellenfél visszalépett
 Alt = helyettes
 IP = ITF-hely
 PR = védett ranglista
 INV = a háromoldalú bizottság által adott hely

Döntők

Felső ág

1. csoport 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Első kör
|RD2=Második kör
|RD3=Harmadik kör
|RD4=Negyeddöntők

|RD1-seed01=1
|RD1-team01=|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03=
|RD1-score03-1=1
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=3
|RD1-seed04=
|RD1-team04=|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=65
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=PR
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=77
|RD1-score06-3=3

|RD1-seed07=
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=6|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=3
|RD1-seed08=15
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=2
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=11
|RD1-team09=|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=Alt
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13=|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=78
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=0
|RD1-score14-3=66

|RD1-seed15=
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=7
|RD1-score15-2=6
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=6
|RD1-team16=
|RD1-score16-1=5
|RD1-score16-2=4
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01=|RD2-score01-1=77
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=65
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=15
|RD2-team04=|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=1
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=11
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=6
|RD2-seed08=
|RD2-team08=
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=2

|RD3-seed01=1
|RD3-team01=
|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=3
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=15
|RD3-team02=|RD3-score02-1=6|RD3-score02-2=6|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=11
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=6
|RD3-seed04=
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3=4

|RD4-seed01=15
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=2
|RD4-score01-2=0
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=11
|RD4-team02=|RD4-score02-1=6|RD4-score02-2=6|RD4-score02-3=
}}

 2. csoport 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Első kör
|RD2=Második kör
|RD3=Harmadik kör
|RD4=Negyeddöntők

|RD1-seed01=3
|RD1-team01=
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03=|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=3

|RD1-seed05=
|RD1-team05=|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=IP
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=IP
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=0
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=12
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=7
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10=|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=6|RD1-score10-3=7|RD1-seed11=
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=2

|RD1-seed13=
|RD1-team13=

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

 A Fed-kupa hivatalos oldala 
 Rio 2016 Az olimpia hivatalos oldala 
 Az indulók hivatalos listája
 A sorsolási tábla

N1